Rašeliniště Bobovec je přírodní památka poblíž obce Světlík v okrese Český Krumlov. Důvodem ochrany jsou zbytky lesního rašeliniště s porosty borovice lesní a blatky s návaznými cenózami mokřadních olšin a prameništní vegetace na bezlesí, poslední zbytek populací borovice blatky na Světlicku.

Odkazy

Reference

Literatura

Související články 
 Seznam chráněných území v okrese Český Krumlov

Přírodní památky v okrese Český Krumlov
Chráněná území v Šumavském podhůří
Chráněná území vyhlášená roku 1992
Lesy v okrese Český Krumlov
Lesy v Šumavském podhůří
Rašeliniště na Šumavě
Povodí Vltavy
Světlík (okres Český Krumlov)